Котли, або казани — металеві посудини для приготування їжі методом варіння на відкритому вогні.

Котли — село, Підляське воєводство, Більський повіт, гміна Більськ-Підляський.

Котли — поселення, Істрійська жупанія.

Див. також 
 Котел (значення)
 Котлі